

Паркдейл — місто, штат Арканзас
 Паркдейл — селище, штат Міссурі
 Паркдейл — переписна місцевість, штат Мічиган
 Паркдейл — переписна місцевість, штат Орегон